"San Quirico" pode ser:
 Corvino San Quirico, comuna italiana da Lombardia
 Serra San Quirico, comuna italiana do Marche
 San Quirico d'Orcia, comuna italiana da Toscana

Ver também
 Ciríaco

Desambiguações de topônimos